Amerikai Egyesült Államok
 Beach (Észak-Dakota)
 Beach (Georgia)
 Beach (Missouri)
 Beach (Washington)
 Kanada
 Beach (Új-Fundland és Labrador)